Cuervo, en biología, puede referirse a: 
 Los córvidos (Corvidae), familia de aves del orden Passeriformes.
 El género Corvus, de la familia anterior.
 La especie Corvus corax del género anterior, conocida como cuervo común.
 La especie Phalacrocorax brasilianus, un ave de la familia Phalacrocoracidae.

Geografía
Asimismo, en geografía, puede hacer referencia a:
 El río Cuervo, en la provincia de Cuenca (España).
 La playa El Cuervo, en la provincia de Granada (España).
El Cuervo de Sevilla, municipio español de la provincia de Sevilla
El Cuervo, municipio de la comarca Comunidad de Teruel
Mota del Cuervo, municipio español de la provincia de Cuenca
 La Quebrada de los Cuervos, accidente geográfico en el departamento de Treinta y Tres (Uruguay).
Peña del Cuervo, cerro situado en el municipio de Arenas de Iguña, en Cantabria (España)

Mitología
También, en mitología, puede referirse a:
 Hugin y Munin; en la mitología nórdica, un par de cuervos asociados con el dios Odín.
 El Cuervo; según la mitología inuit de Alaska, y también de los indios y siberianos, el creador del mundo.
Cuervo de tres patas, criatura presente en la mitologías y artes folclóricas de Asia, Asia Menor y Norte de África.

Otros usos 
Además, puede hacer referencia a:
 El estandarte del cuervo; bandera, posiblemente de naturaleza totémica, utilizada por varios jefes tribales vikingos y otros regentes escandinavos entre los siglos IX y XI.
 Cuervo, apellido.
 La constelación del Cuervo (o Corvus), en astronomía.
Cuervo demoledor, arma de asedio formada por una gruesa viga
Pico de Cuervo, tipo de arma contundente a una mano que se caracteriza por poseer un peto (pico) de la cabeza de armas largo y curvado
 El cuervo (desambiguación).

Enlaces externos